Ascensor puede referirse a:

 ascensor o elevador, sistema de transporte vertical.

Música 
 Ascensor, banda argentina formada en 1986;
 El ascensor (1980), single de Luz Casal;
 El ascensor (1980), canción de Luz Casal.

Cine

 Ascensor (1978), cortometraje dirigido por Tomás Muñoz, Oso de Oro en Berlín;
 El ascensor (1983), película dirigida por Dick Maas;
 El ascensor (1989), película dirigida por Tomás Bascopé.
 El ascensor (2021), película dirigida por Daniel Bernal.